Коло́менский — русская фамилия, имеет женскую форму Коломенская, а также топоним.

Фамилия 
 Коломенский, Андрей Александрович (1920—1990) — профессор, советский учёный в области теоретической физики и техники ускорителей различных типов, лауреат Премии Президиума АН СССР.
 Коломенский, Геннадий Васильевич (1941—2014) — советский и российский моряк, капитан-наставник барка «Крузенштерн» (1983—1995).

Топоним 
 Коломенский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Коломенский — остров в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
 Коломенский кремль — русская крепость, построенная в 1525—1531 годах в городе Коломна, во времена царствования Василия III.
 Коломенский округ — административно-территориальная единица Московской области, существовавшая в 1929—1930 годах.
 Коломенский проезд — проезд в Южном административном округе города Москвы.
 Коломенский пруд около Аллеи Любви — пруд Москвы, возле улицы Садовая Слобода.
 Коломенский район — бывшее административно-территориальная единица и бывшее муниципальное образование в Московской области России.
 Коломенский городской округ — муниципальное образование в Московской области России.
 Коломенский ручей — правый приток реки Москвы.
 Коломенский уезд — административная единица в составе Московской губернии, существовавшая до 1929 года.
 Коломенский укрупнённый сельский район — административно-территориальная единица в составе Московской области РСФСР в 1963—1965 гг.
 Верхний Коломенский пруд — пруд по левому берегу Коломенского ручья в низовьях Голосова оврага.
 Нижний Коломенский пруд  — пруд по левому берегу Коломенского ручья в низовьях Голосова оврага.
 Коломенский посёлок — бывший посёлок на окраине Москвы, находившийся недалеко от платформы Коломенское.

Другое 
 «Коломенский» — булочно-кондитерский комбинат в Москве.
 Коломенский 119-й пехотный полк — пехотное подразделение Русской императорской армии.
 Коломенский благочиннический округ — организационно-структурное подразделение Московской епархии Русской православной церкви.
 Коломенский дворец — деревянный царский дворец, построенный в подмосковном селе Коломенском во второй половине XVII века.
 Коломенский завод — российское производственное предприятиe транспортного машиностроения.
 Коломенский мост — пешеходный мост, соединяющий Коломенский и Покровский острова через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
 Коломенский рабочий — бронепоезд, построенный на Коломенском заводе во время Великой Отечественной войны.
 Коломенский трамвай — система трамвайных линий города Коломна.

См. также 
 Павел Коломенский (ум. 1656) — епископ Русской Православной церкви, епископ Коломенский и Каширский.
 Коломенка
 Коломенская
 Коломенское (значения)
 Коломна (значения)
 Коломнин